Der mexikanische Bundesstaat Chiapas ist in 124 Verwaltungsbezirke (Municipios, Gemeinden) unterteilt. Diese Verwaltungsbezirke werden aus 21.157 Ortschaften (span. Localidades) (darunter 206 urbanen = städtisch) gebildet. Dazu zählen neben ländlichen Gemeinden (Pueblos) auch Farmen (Ranchos, Haziendas) sowie andere alleinstehende Gebäude (Mühlen, Poststationen, Tankstellen usw.).

Weblinks 
 Gobiernos municipales
 Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica: Hauptseite, Portal für Gemeinde-Profile (spanisch)
 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México: Estado de Chiapas (spanisch)
 Panorama sociodemográfico de Chiapas. Censo de Población y Vivienda 2020 (spanisch)

Einzelnachweise 

Chiapas